Бютейдях — название населённых пунктов.

Россия 
 Бютейдях — село в Верхневилюйском улусе Якутии.
 Бютейдях — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.